

Bedrijven
 Braun (concern), elektronicaconcern vallend onder Procter & Gamble
 Braun (modehuis)

Personen
 Braun (geslacht), Belgische familie
 Arik Braun (1988), Duits schaakmeester
 Alexander Braun (1805-1877), Duits botanicus
 Alexandre Braun (1847–1935), Belgisch politicus voor de Katholieke Partij en jurist
 Emile Braun (1849-1927), Belgisch edelman, ingenieur, liberaal politicus en o.a betrokken in de textielindustrie
 Eva Braun (1912–1945), Duits maîtresse/echtgenote van de Duitse dictator Adolf Hitler
 Georg Braun (1541-1622), kanunnik, theoloog, bekend van zijn werk met de cartograaf Frans Hogenberg
 Gregor Braun (1955), Duits wielrenner
 Gordon Braun (1977), Luxemburgs voetballer
 Jeff Braun, Amerikaans ontwikkelaar van computerspellen
 Josias Braun-Blanquet (1884-1980), Zwitsers botanicus
 Karl Ferdinand Braun (1850-1918), Duits natuurkundige, kreeg de Nobelprijs voor de Natuurkunde
 Lasse Braun (1936), Italiaans regisseur van pornofilms
 Lilian Jackson Braun (1913), Amerikaans auteur
 Marie Braun (1911-1982), Nederlands zwemster
 Nico Braun (1950), Luxemburgs voetballer
 Otto Braun (1872-1955), Duits sociaaldemocratisch politicus
 Pieter Braun (1993), Nederlands meerkamper
 Pierre Braun (1872-1956), Luxemburgs politicus
 Roger Braun (kunstschilder) (1972), Nederlands kunstschilder
 Sabine Braun (1965), Duits zevenkampster
 Thomas Braun (1814-1906), Duits-Belgisch persoon werkzaam in het onderwijs en als ontwerper

Personage
 Charlotte Braun, personage uit Charles M. Schulz' stripserie Peanuts

Zie ook
 Wernher von Braun (1912-1977), pionier in de rakettechnologie van nazi-Duitsland en de Verenigde Staten